Лос Памес има више значења:

 Лос Памес (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Памес (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Памес (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику